Plusieurs églises sont dédiées à Augustin de Cantorbéry.

Allemagne 

  de Wiesbaden

Australie 

  de

Canada 

 Église Saint-Augustin-de-Cantorbéry de Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)

Royaume-Uni 

  de Brookland (Kent)
 Abbaye Saint-Augustin de Cantorbéry (Kent)
  de  (Surrey)
  de  (Sussex de l'Est)
 Église Saint-Augustin de  (Nottinghamshire)
  de  (Grand Manchester)
  de Ramsgate (Kent)
  de  (Grand Londres)

Voir aussi 

  pour les églises dédiées à Augustin d'Hippone